El Coll de la Basseta és una collada del terme municipal de Roquetes, a la comarca catalana del Baix Ebre. Està situat a la part occidental del terme, al nord-oest del cim del Rastell i al sud-est de la Mola de Lloret.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Bassota
Bassota
Geografia de Roquetes